Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2005 to 15. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował cztery konkurencje: cross-country, zjazd, four-cross i maraton. Zawody w maratonie odbyły się po raz pierwszy w historii ramach PŚ. Rozegrano osiem zawodów w cross-country, downhillu i maratonie oraz siedem w four-crossie (jedne zawody odwołano z powodu pogody). Pierwsze zawody odbyły się 10 kwietnia w cypryjskim Limassol, a ostatnie 14 października 2005 roku we francuskim Fréjus.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Norweżka Gunn-Rita Dahle wśród kobiet oraz Szwajcar Christoph Sauser wśród mężczyzn, w downhillu: Francuzka Céline Gros wśród kobiet oraz Brytyjczyk Steve Peat wśród mężczyzn, a w four-crossie: Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Czech Michal Prokop wśród mężczyzn.

W tym sezonie w cross-country triumfowali: ponownie Dahle i Sauser, w downhillu najlepsi byli: Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Greg Minnaar z RPA wśród mężczyzn, w fourcrossie zwyciężyli: Amerykanka Jill Kintner wśród kobiet oraz jej rodak Brian Lopes wśród mężczyzn, a w maratonie Szwajcarka Daniela Louis wśród kobiet oraz Włoch Mauro Bettin wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Maraton

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

2005 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim